

Manifestation festive 
 Mascarade, manifestation festive au caractère satirique rassemblant des personnes masquées et déguisées.

Bande dessinée 
 Mascarade (Tif et Tondu) (1990), histoire de la série de bande dessinée Tif et Tondu.

Cinéma 
 Mascarade (1934), film autrichien de Willi Forst ;
 Mascarade (1941), film russe de Sergueï Guerassimov ;
 Mascarade à Mexico (1945), film américain de Mitchell Leisen
 Mascarade (1987), film polonais de Janusz Kijowski ;
 Mascarade (2006), film français d'Emmanuel Bourdieu ;
 Mascarade (2007), court métrage français de Nicolas Brossette ;
 Mascarades (2008), film algérien de Lyes Salem ;
 Mascarade (2022), film français de Nicolas Bedos.

Jeu 
 Vampire : La Mascarade, jeu de rôle gothique-punk sur le thème des vampires ;
 Mascarade (jeu) (2013), jeu de société créé par Bruno Faidutti.

Littérature 
 Mascarade silésienne (1996), roman de science fiction américain de David Weber.

Musique 
 Mascarade (Khatchatourian) (1941), musique de scène d'Aram Khatchatourian.

Théâtre 
 Mascarade (Lermontov) (1835), pièce en vers de Mikhaïl Lermontov ;
 Pitoyable mascarade (1977), pièce de théâtre française de Romain Bouteille et Sotha.

Traditions 
 Mascarade (Pays basque), rite carnavalesque ;
 Mascarade des Makishi, rituel d'initiation d'Afrique centrale.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre